Il gruppo della calcofanite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della calcofanite 
 Aurorite
 Calcofanite
 Ernienickelite
 Jianshuiite

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcofanite